6-й Кубок Европы по пляжному футболу прошёл в Лиссабоне с 27 по 29 июня 2004 года. В турнире приняли участие восемь сборных. Победу одержала сборная команда Португалии.

Участники 
  Англия
  Бельгия
  Испания
  Италия
  Норвегия
  Португалия
  Франция
  Швейцария

Результаты

1/4 финала

Матчи за 5 — 8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 RSSSF Архив

2004
Международные спортивные соревнования в Лиссабоне
Спорт в Португалии в 2004 году
Июнь 2004 года
Международные соревнования по пляжному футболу в Португалии